bł. Henryka od Jezusa (1745–1794) – karmelitanka z Compiègne, męczennica
 bł. Henryka Maria Dominici (1828–1894) – włoska zakonnica